Деллинджер, Джо — студент Техасского университета A&M, создатель одного из первых компьютерных вирусов.
 Деллинджер, Дэвид — влиятельный американский радикальный пацифист и активист ненасильственных социальных перемен.

Другое 
 Деллинджер — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.